Sita steht für:

 Sita (Mythologie), indische Göttin
 Sita (Oper), Oper von Gustav Holst, mit der indischen Göttin als Thema
 Sita (Sängerin) (* 1980), niederländische Sängerin
 (244) Sita, Asteroid des Hauptgürtels
 Sita (Mondkrater), kleiner Einschlagkrater auf der Rückseite des Erdmondes
 Titularbistum Sita, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Sita (Bistrița-Năsăud), Ort im rumänischen Kreis Bistrița-Năsăud
 Sita (Chabarowsk), Ort in der russischen Region Chabarowsk

Unternehmen:
 die ehemalige SITA Deutschland GmbH, heute Suez Deutschland, deutsches Entsorgungsunternehmen
 Sita (IT-Unternehmen) (Société Internationale de Télécommunication Aéronautique), belgisches Telekommunikationsunternehmen
 SITA Società Italiana Trasporti Automobilistici, Busbetrieb der Ferrovie dello Stato Italiane
 Slovenská tlačová agentúra, eine slowakische Nachrichtenagentur

Sita ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Thérèse Sita-Bella (1933–2006), kamerunische Regisseurin und Journalistin

Siehe auch:
 Sitta
 Sitar

Abkürzung